Humes ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Humes (1913–1981), Jazz- und Blues-Sängerin
 Immy Humes, US-amerikanische Regisseurin und Filmproduzentin
 Marvin Humes (* 1985), britischer Popsänger, siehe JLS
 Mary-Margaret Humes (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin

Ortsteil
 Humes (Eppelborn), ist ein Ortsteil der Gemeinde Eppelborn im Saarland.